Алексе́й Глу́хов:
 Глухов, Алексей Владимирович (род. 1984) — российский хоккеист.
 Глухов, Алексей Гаврилович (1925—2015) — советский и российский журналист и писатель, историк книги, библиотечного дела.
 Глухов, Алексей Ильич (род. 1935) — российский дипломат, Чрезвычайный и Полномочный Посол.